Jason Dawe ist der Name folgender Personen:

* Jason Dawe (Journalist) (* 1967), britischer Journalist und Fernsehmoderator
 Jason Dawe (Eishockeyspieler) (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler